A revista Contra-Relógio é uma das principais revistas sobre pedestrianismo e atletismo do Brasil.

Numa linguagem fácil e direta, escrita por corredores, o que verdadeiramente interessa para quem gosta de correr cada vez melhor.

Muita informação sobre treinamentos, saúde, nutrição, fisiologia, exercício, fisioterapia, tênis, seções específicas para mulheres e estreantes, medicina esportiva, etc.

 Calendário completo das provas por todo o Brasil e também do exterior.
 Resultados do 1º ao último colocado das corridas divulgadas, exclusividade CR, em respeito a todos os participantes.
 Cobertura com muitas fotos das principais provas brasileiras e estrangeiras.

Ligações externas
Site oficial da revista Contra-Relógio
Site oficial do fotógrafo Marcos Viana "Pinguim", um dos fotógrafos da Revista Contra-Relógio

Revistas de esportes do Brasil